Александр Баров:
 Баров, Александр Александрович (1890—1920) — русский актёр.
 Баров, Александр Валерьевич (1964—2015) — российский актёр. Народный артист Удмуртии.